Пять кораблей Королевского флота носили имя HMS Venus, в честь мифологической Венеры:

 HMS Venus — 36-пушечный фрегат 5 ранга спущен на воду в 1758; понижен до 32-пушечного в 1792; переименован в HMS Heroine в 1809; продан в 1828.
 HMS Venus — 36-пушечный фрегат 5 ранга; захвачен у датчан в 1807; на рейдовой службе с 1809; продан в 1815.
 HMS Venus — 46-пушечный корабль 5 ранга спущен на воду в 1820; передан взаймы Морскому обществу с 1848 по 1862 как учебный корабль; продан в 1864.
 HMS Venus — бронепалубный крейсер типа Eclipse; спущен на воду в 1895; продан в 1921.
 HMS Venus (R50) — эскадренный миноносец типа V; спущен на воду в 1943; перестроен во фрегат типа 15 между 1951 и 1952, продан в 1972.

См. также 
 Venus — наемный куттер, 1805; в феврале того же года захвачен французами в Средиземном море.
 Venus (значения)